Влень:

 Влень — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Львувецкий повят.
 Влень — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Львувецкий повят, Нижнесилезское воеводство.